Ременчик — фамилия.
 Ременчик, Антон Игоревич (род. 1984) — российский футболист.
 Ременчик, Даниил Яковлевич (1863—пос. 1907) — член II Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.